Teleorhinus är ett släkte av insekter. Teleorhinus ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Ängsskinnbaggar
Teleorhinus